Laaka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laakajärvi (sjö i Finland), 
 Laaka (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar